Nicola Salerno (1910-1969) – vero nome di Nisa, paroliere e compositore italiano.
 Nicola Salerno (1956) – dirigente sportivo italiano.
 Nicola Salerno – musicista italiano, fratello di Nini Salerno, attivo con numerosi profetti musicali tra cui i RADAR e Niù Abdominaux Dangereux.
 Nicola Salerno (1897-1983) – politico italiano.